Призренский  округ () — округ на юге Сербии, в автономном крае Косово и Метохии (фактически контролируется властями частично признанной Республики Косово). Центр округа — город Призрен.

Общины 
Призренский округ включает 4 общины, которые объединяют 220 населённых пункта.

Население 

На территории округа проживает 376,1 тыс. человек

Округа Сербии